

Geografia 

Stato del Montenegro – Nel territorio montenegrino si sono succeduti, nel corso dei secoli diverse entità statali: 
 Principato vescovile di Montenegro (1696-13 marzo 1852)
 Principato del Montenegro (1852-1910)
 Regno del Montenegro (1910-1918)
 Regno del Montenegro (1941-1944) – Stato fantoccio del Regno d'Italia e della Germania nazista
 Repubblica Popolare di Montenegro (1946-1963), poi Repubblica Socialista di Montenegro (1963-1992) – parte della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia
 Repubblica di Montenegro (1992-2006) – parte prima della Repubblica Federale di Jugoslavia e poi della Serbia e Montenegro
 Montenegro (2006-oggi) – Stato indipendente

Altri stati 

 Montenegro – comune brasiliano
 Microregione di Montenegro – microregione brasiliana dello Stato del Rio Grande do Sul

 Montenegro – comune colombiano

 Montenegro – frequesia del concelho di Faro

 Montenegro de Cameros – comune spagnolo

Persone
 Brian Montenegro (1993-) – calciatore paraguaiano
 Conchita Montenegro (1912-2007) – attrice e cantante spagnola
 Daniel Montenegro (1979-) – calciatore argentino
 Elena del Montenegro – Regina d'Italia
 Fernanda Montenegro (1929-) – attrice brasiliana
 Francesco Montenegro (1946-) – cardinale italiano
 Gaetano Montenegro (1947-) – ex calciatore italiano
 Hernán Montenegro (1966-) – ex cestista argentino
 Hugo Montenegro (1925-1981) – compositore statunitense
 Julián Montenegro (1989-) – calciatore argentino
 Pilar Montenegro (1969-) – cantante e attrice messicana

Altro
 Amaro Montenegro – bevanda alcolica
 Angela Montenegro – personaggio della serie televisiva Bones
 Montenegro – piroscafo del 1898